Диана Марцинкевич (; родилась 3 августа 1992 года в Риге, Латвия) — латвийская теннисистка; победительница 20 турниров ITF (четыре — в одиночном разряде).

Общая информация 
Диана — не единственный человек в своей семье, посвятивший себя спорту: её младшая сестра Дениза также пробует себя в теннисе.

Марцинкевич-старшая начала заниматься теннисом в семь лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (4)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (29)

Победы (16)

Поражения (13)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Латвии